Поулсен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Поулсен, Кевин (род. 1965) — бывший хакер, получил общественную известность благодаря взлому телефонных линий лос-анджелесской радиостанции KIIS-FM.
 Поулсен, Микаэль (род. 1975) — датский музыкант, основатель и лидер группы Volbeat.
 См. также 
 Поульсен